Cybernet peut désigner :
 Cybernet, un fournisseur d'accès à Internet du Congo,
 Cybernet, un fournisseur d'accès à Internet en Belgique
 Cybernet, un magazine télévisé de la chaîne ITV au Royaume-Uni.